
Molekulska formula -{C18H32O16}- se može odnositi na:

 Maltotrioza
 Melezitoza
 Rafinoza